Comstock kan som auktorsförkortning betyda:

 John Henry Comstock
 William P. Comstock

Robotskapade auktorsförkortningar